Всеволод Михайлович Воробьёв (1925—2010) — советский и украинский педагог, пианист, профессор Национальной Музыкальной Академии Украины им. Чайковского.

Биография 
Родился 22 октября 1925 года в г.Гянджа в Азербайджане, учился в Тбилисской консерватории в классе Валентины Константиновны Стешенко-Куфтиной.

В 1953 году начал свою педагогическую деятельность на кафедре специального фортепиано Киевской консерватории им. Чайковского, где прошла вся творческая жизнь художника.

В числе его выпускников — лауреаты международных конкурсов Дмитрий Суховиенко, Андрей Кутасевич, Дмитрий Таванец, Ольга Анищенко, Александр Козаренко, Оксана Яремчук, Кирилл Блажков, Анастасия Сейфетдинова, Елена Степанюк, известные украинские педагоги — Наталья Гриднева, Ирина Залевская, Ирина Окунева, Нина Найдич, Лариса Райко.

Среди близких друзей — выдающиеся пианисты Святослав Рихтер, Дмитрий Башкиров, Татьяна Николаева, Владимир Нильсен.

Умер 23 июня 2010 года в Киеве.

Источники 
 http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnmau/2009_82/134.pdf
 http://rg.kiev.ua/page5/article7928/

Ссылки 
 Всеволод Воробьёв на YouTube

Выпускники Тбилисской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Похороненные на Лукьяновском кладбище